Кореневщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кореневщина — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Кореневщина — деревня в Клецком районе Минской области.

Россия 
 Кореневщина — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Коренёвщина — село в Добровском районе Липецкой области.